Тарелл Элвин МакКрейни (; 1980) —  американский драматург и сценарист. Председатель Йельской школы драмы с 1 июля 2017 года. Член Королевской шекспировской компании.
  
Автор пьесы «В лунном свете чёрные парни кажутся грустными» ()  и соавтор сценария снятого по ней фильма «Лунный свет», за который он получил «Оскар»  за лучший адаптированный сценарий.

Произведения
Head of Passes  
Choir Boy  
American Trade 
 Wig Out!
 трилогия The Brother/Sister Plays
Without/Sin
Run, Mourner, Run
In Moonlight Black Boys Look Blue

Премии и награды
2007: Whiting Award
2008: London's Evening Standard Award for Most Promising Playwright
2009: New York Times Outstanding Playwright Award for The Brothers Size
2009: Steinberg Playwright Award
2013: Windham–Campbell Literature Prize
 2013: Стипендия Мак-Артура
 2017: Премия Гильдии сценаристов США за лучший оригинальный сценарий
 2017:  Премия «Независимый дух» за лучший сценарий
 2017: Премия «Оскар» за лучший адаптированный сценарий

Личная жизнь
МакКрейни — открытый гей.

Примечания

Ссылки
 Profile and Production History at The Whiting Foundation
 

Писатели США XXI века
Драматурги США
Лауреаты премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий